Гуменный Александр Валерьевич Заслуженный тренер России по пауэрлифтингу. Родился 27 апреля 1964 года в Новокузнецке. Преподаватель СибГИУ . Среди его учеников — Инзаркин, Дмитрий Викторович — чемпион Европы 2013 года, чемпион и рекордсмен мира 2014 года,серебряный призёр чемпионатов мира  2015-2016 годов,  чемпион мира 2017 года, серебряный призёр Всемирных Игр 2017 года, серебряный призёр 2018 года, чемпион и рекордсмен мира 2019 года, чемпион мира 2021 года.  Андрей Рыжков - серебряный призёр первенства мира среди юниоров 2015 года. Лучший тренер Кузбасса 2010, 2013, 2015, 2016, 2017 годов. Окончил Сибирский металлургический институт в 1986 по специальности теплотехника и автоматизация металлургических процессов. Главный  тренер сборной по пауэрлифтингу СибГИУ. Пишет стихи  . Работает на кафедре физического воспитания.

Приложения

Ссылки 
 Гуменный А. В. на сайте СибГИУ 

Преподаватели Сибирского индустриального университета
Тренеры
Пауэрлифтинг